Duckworth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Duckworth (* 1987), kanadische Snowboarderin
 Angela Duckworth (* 1970), US-amerikanische Psychologin

 George Eckel Duckworth (1903–1972), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Gerald Duckworth (1870–1937), britischer Verleger
 Herbert Spencer Duckworth, Kommandant der Jacksonville Naval Air Station
 James Duckworth (* 1992), australischer Tennisspieler

 Keith Duckworth (1933–2005), britischer Ingenieur
 Kendrick Lamar Duckworth (* 1987), US-amerikanischer Rapper und Songschreiber
 Kevin Duckworth (1964–2008), US-amerikanischer Basketballspieler
 Muriel Duckworth (1908–2009), kanadische Pazifistin
 Noel Duckworth (1912–1980), britischer Ruderer 
 Tammy Duckworth (* 1968), US-amerikanische Politikerin
 Teddy Duckworth, englischer Fußballspieler und -trainer